1996 Голяма награда на Великобритания е 47-ото за Голямата награда на Великобритания и десети кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 14 юли 1996 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
Жак Вилньов е победител в това състезание. След като стартира бавно от първа позиция Деймън Хил отпадна поради проблем с колелото на своя Уилямс в опит да изпревари Мика Хакинен. Хакинен завърши на трето място което е първи подиум след Япония преди година. Джордан-а на Рубенс Барикело завърши на 4-то място което е най-добрата позиция за този сезон. Михаел Шумахер отпадна в ранен етап от състезанието поради проблем с хидравликата още в 3-та обиколка, а болида на Ървайн поради диференциала. Фортитата на Бадоер и Монтермини не се класираха за състезанието.

Класиране

Квалификация

Състезание

Бележки 
 Пол-позиция: Деймън Хил 1:26.875
 Най-бърза обиколка: Жак Вилньов 1:29.288
 Последно състезание за: Форти
 Последно състезание за: Андреа Монтермини

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания